Donda puede referirse a:

 Adolfo Donda, exmilitar argentino condenado por delitos de lesa humanidad.
 Mariano Donda, futbolista argentino.
 Victoria Donda, política argentina.
 Donda (álbum), Álbum del artista estadounidense Kanye West.